Иоанн XVII (; в миру Джованни Сикконе  или Иоанн Сикконий, ; X век — 6 ноября 1003) — Папа Римский с 16 мая по 6 ноября 1003 года.

Биография 
Иоанн XVII родился в Рапаньяно (Фермо) и был сыном некоего Иоанна. Он имел жену и трёх сыновей, которые впоследствии стали епископами.

Его избрание 16 мая 1003 года на папский престол поддержали римские аристократы Кресцентии, находившиеся в оппозиции к императору Оттону III.

Единственный сохранившийся официальный документ Иоанна XVII — это письмо от польского миссионера Бенедикта, ученика Бруно Кверфуртского, и его сподвижников, которое касается христианизации славян.

Похоже, что Иоанн стремился наладить отношения с новым немецким королём Генрихом II, но Джованни Кресцентии III этому препятствовал.

Иоанн умер 6 ноября 1003 года в родном городе и был похоронен в Латеранской базилике между двумя дверьми главного фасада.

Литература 
 
 Mann, Horace K., The Lives of the Popes in the Early Middle Ages, Volume 5: The Popes In The Days of Feudal Anarchy, from Formosus to Damasus II, Part 2 (London, 1910).

 

Папы римские
Родившиеся в Риме
Родившиеся в X веке